

Anno 
 836 o 836 a.C.

Codici 
 836 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Furnace Brook Observatory, di Cranston, nella Contea di Providence, del Rhode Island

Matematica 
 836 – numero